Buongiorno Italia – programma televisivo di Canale 5 degli anni ottanta
 Buongiorno Italia – programma televisivo di Rai 3 a cura della TGR
 Buongiorno Italia – album di Jesto del 2018